Аруба принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 4 спортсмена в трёх видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Арубы нёс пловец Жемаль ле Гранд, а на церемонии закрытия — дзюдоист .

На летних Олимпийских играх 2012 Аруба вновь не сумела завоевать свою первую олимпийскую медаль. Все спортсмены Арубы впервые принимали участие в Олимпийских играх.

Состав и результаты

Дзюдо 

 не принимал участие в первом раунде. В 1/16 финала Мата проиграл испанцу Сугои Уриарте со счётом 0000:0100.

Мужчины

Плавание 

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 
 

Аруба